Natürlich blond steht für:
 eine natürlich blonde Haarfarbe
 Natürlich blond (Roman) (Originaltitel: Legally Blonde), Roman von Amanda Brown (2001)
 Filmreihe:
 Natürlich blond (Film) (Originaltitel: Legally Blonde), US-amerikanische Filmkomödie von Robert Luketic (2001)
 Natürlich blond 2 (Originaltitel: Legally Blonde 2: Red, White & Blonde), US-amerikanische Filmkomödie von Charles Herman-Wurmfeld (2003)
 Natürlich blond 3 – Jetzt geht’s doppelt weiter (Originaltitel: Legally Blondes), US-amerikanische Filmkomödie von Savage Steve Holland (2009)
 Natürlich blond (Musical) (Originaltitel Legally Blonde), Musical mit Musik von Nell Benjamin und Laurence O’Keefe sowie einem Buch von Ruth Deny (2007) 
 Daniela Katzenberger – natürlich blond, deutsche Fernsehsendung über Daniela Katzenberger (2010 bis 2013)